Louvier peut faire référence à :

Métier 
Un louvier est soit une personne qui s'emploie à chasser les loups, soit une race de chiens sélectionnés pour cette fonction. 

Office royal ou comtal des eaux et forêts au , appelé à partir de 1471 lieutenant de louveterie.

Patronymes 

 Adriana Louvier Vargas (née en 1976), actrice et animatrice de télévision mexicaine ;
 Alain Louvier (né en 1945), compositeur français ;
 Antoine de Louvier ou Lovier, évêque de Rennes (1386), puis de Maguelonne (1389) ;
 Antonin Louvier (1818-1892), architecte français ;
 Charles de Louvier, légiste, nom présumé d'un possible auteur du Songe du vergier, dédié à Charles V ;
 Nicolas Louvier ou de Louviers, seigneur de Cannes, + 1483 Paris, échevin de Paris, prévôt des marchands, anobli par lettres patentes de Louis XI, père de:
 Jean Louvier, seigneur de Maurevert, + 1516, échanson et panetier du roi, arrière-grand-père de Charles, alias Maurevert,
 Nicolas Louvier, seigneur de Saint-Méry et de Grigny, maître des comptes,
 Charles de Louvier, seigneur du Chastelet et de Nangis, conseiller au Parlement de Paris, propriétaire à Paris de l'Île-Louvier, marié à Marie Marle, fille d'Henri Marle, seigneur de Versigny et de Luzancy, premier président du Parlement de Toulouse ;
 Nicole Louvier (1933-2003), femme de lettres et productrice française d'émissions de radio.

Toponymes 
 Île-Louvier, ancienne île disparue à Paris qui tenait son nom d'un de ses propriétaire, Charles Louvier, seigneur de Nangis, conseiller au Parlement.
 Passage et rue des Louviers, voies publiques de Saint-Germain-en-Laye qui tiennent leur nom d'un hôtel où les louviers du roi avaient leur demeure et leurs chiens.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme